Виктор Лардент (; 1905—1968) — английский типограф, штатный дизайнер и художник отдела рекламы газеты «The Times» в Лондоне.

Совместно с Стенли Морисоном, разработал шрифт Times New Roman в 1932 году, который используется в Microsoft Word. За основу Лардент взял копии страниц из книги Христофора Плантена.

Примечания

Ссылки 

Типографы Великобритании